Diphymyces — рід грибів родини Laboulbeniaceae. Назва вперше опублікована 1985 року.

Класифікація 
До роду Diphymyces відносять 24 видів:

Примітки

Джерела 
 Tavares, I.I. 1985. Laboulbeniales (Fungi, Ascomycetes). Mycologia Memoirs. 9:1-627 - P.202

Роди грибів